

Ору () — до жовтня 2013 року волость у складі повіту Ляенемаа.
 Ору (Oru küla) — село у волості Ляене-Ніґула повіту Ляенемаа.
 Ору (Oru küla) — село у волості Козе повіту Гар'юмаа.
 Ору (Oru küla) — село у волості Віру-Ніґула повіту Ляене-Вірумаа.
 Ору (Oru linnaosa) — район міста Когтла-Ярве.

Ору () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Де-Севр.